

Persone 
 Famiglia Clermont-Tonnerre e suoi membri
 Clermont – matematico e ingegnere francese

Geografia

Australia 
 Clermont – città del Queensland

Belgio 
 Clermont-sur-Berwinne - Comune di Thimister-Clermont

Canada 
 Clermont – comune della provincia del Québec, nella regione di Capitale-Nationale

Francia 
 Clermont – comune dell'Alta Savoia
 Clermont – comune dell'Ariège
 Clermont – comune delle Landes
 Clermont – comune dell'Oise
 Clermont-Créans – comune della Sarthe
 Clermont-d'Excideuil – comune della Dordogna
 Clermont-de-Beauregard – comune della Dordogna
 Clermont-Dessous – comune del Lot e Garonna
 Clermont-en-Argonne – comune della Mosa
 Clermont-Ferrand – comune del Puy-de-Dôme
 Clermont-l'Hérault – comune dell'Hérault
 Clermont-le-Fort – comune dell'Alta Garonna
 Clermont-les-Fermes – comune dell'Aisne
 Clermont-Pouyguillès – comune del Gers
 Clermont-Savès – comune del Gers
 Clermont-Soubiran – comune di Lot-et-Garonne
 Clermont-sur-Lauquet – comune dell'Aude

Stati Uniti d'America 
 Clermont – città della Contea di Lake, Florida
 Clermont – città della Contea di Hall, Georgia
 Clermont – città della Contea di Marion, Indiana
 Clermont – città della Contea di Fayette, Iowa
 Clermont – località della Contea di Bullitt, Kentucky
 Clermont – città della Contea di Columbia, New York
 Contea di Clermont – nello Stato dell'Ohio

Sudafrica 
 Clermont – città della Municipalità metropolitana di Ethekwini